ETN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eastland (Stati Uniti)